Зимин, Иван: Зимин, Иван Алексеевич (1789 — не ранее 1850) — протоиерей РПЦ, ректор духовных училищ, профессор богословия ИХУ. 
 Зимин, Иван Никитич (1818—1887) — купец, предприниматель, старший сын Никиты Семёновича Зимина.
 Зимин, Иван Николаевич (1906—1990) — советский государственный и политический деятель, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР.